Grainger ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrew Grainger (* 1965), britischer Schauspieler
 Cathy Grainger-Brain (Catherine Anne Grainger-Brain; * 1967), australische Judoka 
 Colin Grainger (1933–2022), englischer Fußballspieler
 Edmund Grainger (1906–1981), US-amerikanischer Filmproduzent
 Francis Edward Grainger, eigentlicher Name von Headon Hill (1857–1924), britischer Journalist und Schriftsteller
 Holliday Grainger (auch Holly Grainger; * 1988), britische Schauspielerin
 John D. Grainger (* 1939), britischer Althistoriker
 Katherine Grainger (* 1975), britische Ruderin
 Natalie Grainger (* 1977), englisch-US-amerikanische Squashspielerin
 Percy Grainger (1882–1961), australischer Pianist und Komponist 
 Susanne Grainger (* 1990), kanadische Ruderin

Grainger steht für:
 Grainger Valley, Tal im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 W. W. Grainger, US-amerikanisches Industriebedarf-Handelsunternehmen